Allsvenskan i handboll kan syfta på:

Allsvenskan i handboll för herrar.
Allsvenskan i handboll för damer.